Jan van der Meer (1912) - burgemeester Berlicum en later Steenbergen (1912-2003)
 Jan van der Meer (1916) - Engelandvaarder, zweefvlieger
 Jan van der Meer (1932) - burgemeester van Rauwerderhem en Nijefurd (1932-2016)
 Jan van der Meer (1936) - Nederlands voetballer (1936-2018)
 Jan van der Meer (1965) - politicus
 Jan Vermeer van Utrecht - kunstschilder uit Utrecht (1630-ca. 1695)
 Jan Vermeer van Delft - kunstschilder uit Delft (1632-1675)
 Jan Vermeer van Haarlem (I) - kunstschilder uit Haarlem (1628-1691)
 Jan Vermeer van Haarlem (II) - kunstschilder uit Haarlem (1656-1705)

Zie ook
 Jan Vermeer
 Johan van der Meer